Budwethen ist der Name mehrerer Orte im ehemaligen Ostpreußen im heutigen Gebiet von Litauen bzw. Russland:

Budwethen, 1931 bis 1946 Schönwaldau, Kreis Insterburg, ab 1946: Woronino, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
Budwethen, 1938 bis 1946 Streudorf, Kreis Insterburg: untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
Budwethen, Kreis Memel, ab 1945: Būdviečiai, Litauen
Budwethen, 1938 bis 1946 Ansorge, Kreis Niederung/Elchniederung, ab 1945: Lutschistoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland
Budwethen, 1938 bis 1946 Kleingründann, Kreis Niederung/Elchniederung: untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
Budwethen, 1938 bis 1946 Altenkirch, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, seit 1946: Malomoschaiskoje, Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
Juschka-Budwethen, Kreis Heydekrug/Pogegen, ab 1945: Strielai, Litauen